Dziennik Kijowski (1906-1920)
 Dziennik Kijowski (od 1992)